Крымский — многозначный термин.

Персоналии 
 Крымский, Агафангел Ефимович (1871—1942) — советский историк, писатель, переводчик, востоковед, тюрколог и семитолог.
 Крымский, Виктор Авраамович (Адольф Абрамович Иоффе; 1883—1927) — русский революционер, советский дипломат и партийный деятель.
 
 Крымский, Гермоген Филиппович (род. 1937) — советский и российский физик, академик РАН.
 Крымский, Ефим Степанович (1838—1915) — украинский литератор, педагог и издатель.
 Крымский, Константин Леонардович (род. 1962) — российский певец и шансонье.
 Крымский, Николай Алексеевич (1901—19??) — советский военачальник, полковник.
 Крымский, Салим Манусович (1930—2022) — советский композитор.
 Крымский, Сергей Борисович (1930—2010) — советский и украинский философ.
 Крымский, Юрий Павлович (1923—2001) — советский журналист и писатель.

Топонимы 
 Крымский — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Крымский — посёлок в Семикаракорском районе Ростовской области.
 Крымский — хутор в Усть-Донецком районе Ростовской области.
 Крымский — одно из названий исчезнувшего посёлка Шахты в Бахчисарайском районе Крыма.

См. также 
 Крымский мост
 Крымский канал
 Крымский переулок
 Крымский проезд
 Крымский район
 Крымский тупик
 Крымский поход на Москву
 Крымский сельсовет
 Крымская
 Крымское
 Крымск (значения)